Матарам — город в Индонезии.
 Матарам — султанат.
 Матарам — средневековое государство.